:

Filip V., kralj Španjolske, vladao 1700. – 1746. 
Filip V., kralj Makedonije vladao 221. – 179. prije nove ere.
Filip V., kralj Francuske vladao 1316. – 1322. Ujedno je bio i kralj Navare.